Liste 2 over fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune viser alle fredede fortidsminder i Ringkøbing-Skjern Kommune fra Laugesens Have - Thinghøje. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

Liste1 Abildtrup - Langer Huse, Liste 2 Laugesens Have - Råstrup , Liste 3 S.Vium til Ånumvej

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments